Tanjon' i Masoala är en udde i Madagaskar. Den ligger i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Antananarivo.

Terrängen inåt land är platt. Havet är nära Tanjon' i Masoala åt sydost.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Madagaskar